Чемпионат Румынии по футболу 1955 — 39-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1955
Румыния
Спорт в Румынии в 1955 году